Калитин — фамилия.

Известные носители 
 Калитин, Анатолий Михайлович (род. 1933) — Герой Социалистического Труда (1974), Заслуженный работник деревообрабатывающей промышленности Карельской АССР.
 Калитин, Владимир Тихонович (род. 1947) — российский предприниматель.
 
 Калитин, Пётр Петрович (1853—1927) — русский генерал.
 Калитин, Павел Петрович (1846—1877) — подполковник, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Калитин, Фёдор — староста Данославской улицы в Новгороде, один из послов к Иоанну III (1477), назвавших его государем.

Примечания